Quellinus – rodzina artystów flamandzkich, żyjących w XVI i XVII wieku.

Przedstawiciele 
 Erasmus Quellinus I (ok. 1584-1639/40), rzeźbiarz flamandzki,
 Erasmus Quellinus II (młodszy) (1607-78), malarz,
 Artus Quellinus I (1609-68), rzeźbiarz,
 Artus Quellinus II (1625-1700), rzeźbiarz,
 Artus Quellinus III (1653–1686), rzeźbiarz,
 Jan Erasmus Quellinus (1634-1715), malarz,
 Cornelis Quellinus (1658-1709), malarz,
 Thomas Quellinus (1661-1709), rzeźbiarz działający w Kopenhadze,
 Hubertus Quellinus (1619-1687), rytownik.